

Mythologie grecque 
Agénor peut désigner :
 Agénor fils de Poséidon, roi phénicien, père notamment d'Europe et de Cadmos ;
 Agénor fils d'Anténor, combattant à la guerre de Troie ;
 Agénor fils de Phégée, frère de Pronoos ;
 Agénor fils de Pleuron, grand-père notamment de Thestios ;
 Agénor fils d'Aréos, fondateur de Patras ;
 Agénor fils d'Ecbase, père d'Argos Panoptès selon les sources ;

 Agénor fils d'Égyptos, d'Égyptos.

Patronyme 

 Monique Agénor, écrivain et scénariste français ;
 Ronald Agénor, tennisman haïtien ;
 Sandro Agénor, scénariste français.

Autres 
 , un astéroïde
 Agenor, une centrale d'achat européenne spécialisée dans le non-alimentaire
 Opération Agenor, une opération maritime de l'Union européenne pour la surveillance du détroit d'Ormuz